Bewitched (filme)
 Bewitched (série de televisão)
 B*witched

Desambiguação